Coronatae (o Coronata) – medusa dell'ordine degli Cnidari Scifozoi
 Coronata – quartiere collinare del ponente di Genova
Coronata – variante del nome proprio di persona Incoronata